Il singolare del Kremlin Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carl-Uwe Steeb era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Goran Ivanišević ha battuto in finale 3–6, 6–1, 6–3 Evgenij Kafel'nikov.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (finale)
  Goran Ivanišević (campione)
  Jim Courier (secondo turno)
  Cédric Pioline (primo turno)

 Àlex Corretja (primo turno)
 MaliVai Washington (secondo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Kremlin Cup 1996
ATP Tour 1996